Gama oder da Gama ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Gama Malcher (* 1892), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Aleixo da Silva Gama (* 1667), osttimoresischer Fußballfunktionär und Unabhängigkeitsaktivist
 Alexandre Gama (* 1968), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Antonio Díaz Soto y Gama (1880–1967), mexikanischer Revolutionär und Politiker
 António de Saldanha da Gama (1778–1839), portugiesischer Militär und Diplomat
 Armando Gama (1954–2022), portugiesischer Sänger und Pianist
 Basílio da Gama (1740–1795), brasilianischer Dichter
 Bruno Gama (* 1987), portugiesischer Fußballspieler
 Cristóvão da Gama (1516–1542), portugiesischer Soldat, Sohn von Vasco da Gama
 Diogo Gama (* 1981), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Eliziane Gama (* 1977), brasilianische Politikerin
 
 Gaspar da Gama († 1516), jüdischer Kaufmann
 Jaime Gama (* 1947), portugiesischer Politiker
 José da Gama Carneiro e Sousa (1788–1849), portugiesischer Militär und Politiker
 José Saldanha da Gama (1906–1968), brasilianischer Marineoffizier
 Juries Gama (* 1987), eswatinischer Fußballspieler
 Lélio Gama (1892–1981), brasilianischer Astronom und Mathematiker
 Lia Gama (* 1944), portugiesische Film-, Theater- und Fernseh-Schauspielerin
 Lucas Massaro Garcia Gama (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Manuel Gama (* 1980), portugiesischer Poolbillardspieler
 Manuel de Saldanha da Gama (1820–1875), portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Paulo da Gama (um 1465–1499), portugiesischer Forscher, Bruder von Vasco da Gama
 Pedro de Rego Barreto da Gama e Castro, portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Rufino Gama (* 1998), osttimoresischer Fußballspieler
 Sara Gama (* 1989), italienische Fußballspielerin
 Sebastião da Gama (1924–1952), portugiesischer Lyriker und Pädagoge
 Sérgio Gama da Costa Lobo (* 1958), osttimoresischer Mediziner und Politiker, siehe Sérgio Lobo
 Susana Gama López, mexikanische(?) Botanikerin
 Valentín Gama y Cruz (1868–1942), mexikanischer Geografieingenieur und Hochschullehrer

Gama steht für:
 Gama (Aguilar de Campoo), einen Ort in der Provinz Palencia, Spanien
 Gama (Angola), eine Gemeinde im Kreis Catumbela, Angola
 Gama (Distrito Federal), eine Stadt in Brasilien
 Gama (Kolumbien), eine Gemeinde in Kolumbien
 Gama (Karub) (嘎玛乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Karub des Autonomen Gebiets Tibet, Volksrepublik China
 Gama (Fluss), einen Fluss im Südsudan

GAMA steht für:
 GAMA (Deutschland), Spielwarenfabrik in Fürth
 GAMA Italy Professional, Hersteller von Stylingeisen

Siehe auch:
 Vasco da Gama (Begriffsklärung)

Abkürzung